Hiendlöd ist der Ortsname von

 Hiendlöd (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hiendlöd (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern